Wright County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wright County, Iowa
 Wright County, Minnesota
 Wright County, Missouri